Název Soběchleby má více obcí: 
 Soběchleby (okres Přerov), obec v okrese Přerov

… nebo částí obcí:
 Soběchleby (Blšany), část města Blšany v okrese Louny
 Soběchleby (Krupka), část města Krupka v okrese Teplice

Podobné názvy 
 Sebechleby, obec na Slovensku v okrese Krupina